Borovinići su:

Borovinići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH
Borovinići (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH